Џејмс III од Шкотске (замак Стирлинг, 10. јул 1451- Стирлинг, 11. јун 1488) је био краљ Шкотске. Био је син Џејмса II и Марије Гелдерландске.

Породично стабло 

Рођени 1451.
Умрли 1488.
Династија Стјуарт
Шкотски краљеви